Романов, Пётр Алексеевич — имя двух российских императоров из династии Романовых:

 Пётр I Алексеевич
 Пётр II Алексеевич